Miccichè (varianti: Micciche, Micciché) è un cognome italiano.

Carmelo Micciche – calciatore francese
Francesco Miccichè – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano
Francesco Miccichè – vescovo cattolico italiano
Gaetano Miccichè – dirigente d'azienda italiano
Gianfranco Miccichè – politico italiano
Giovanni Miccichè – politico e industriale italiano
Lino Miccichè – storico e critico cinematografico italiano
Osvaldo Miccichè – compositore e produttore discografico egiziano
Paolo Miccichè – regista e visual director italiano